Optatus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Optatus von Mileve (Optatus Milevitanus, 4. Jahrhundert), Bischof von Mileve in Numidien und Heiliger
 Optatus von Thamugadi (388 bis 398), donatistischer Bischof von Thamugadi (Timgad)
 Aurelius Optatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Flavius Optatus (4. Jahrhundert), Patricius Konstantins des Großen
 Lucius Burbuleius Optatus Ligarianus, römischer Konsul 135 
 Lucius Caecilius Optatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Lucius Titius Optatus, antiker römischer Goldschmied
 Lucius Valerius Optatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Statilius Optatus, römischer Offizier (Kaiserzeit)